Arturito es el diminutivo del nombre masculino Arturo. Puede ser usado para referirse:
Al georradar chileno TR araña.
Al droide, R2-D2, del universo de ficción de Star Wars.
Al sistema digital que proporciona tiquetes en el Metro de Medellín, que también llaman Arturito.
Al boxeador chileno Arturo Godoy.